Penicillus (lat. Pinsel) bezeichnet in der Zoologie einen dichten Haarpinsel am Ende des Fußes am Hinterbein bei Pelzbienen.

Siehe auch 
 Penicillum
 Penicillus_(Alge)

Quellen 

Entomologie
Anatomie (Wirbellose)